Юлия Мазуркевич-Сулковска () е полска езиковедка славистка, българистка, професор, преподавателка в Лодзкия университет.

Биография 
Родена е в Гродно. Завършва полска филология в Лодзкия университет (1996 – 2001).

Занимава се със сравнителна граматика на славянските езици, семантичен синтаксис, техническа терминология, правна лингвистика, проблематиката на съдебния превод, както и с полския език от Покрайнините. Провежда сравнителни и конфронтативни изследвания, включващи трите славянски езикови общности (полски – западнославянски, български – южнославянски, руски и белоруски – източнославянски).

Aвтор е на книгите: „Изразяване на семантичната категория инхоативност в българския, полския и белоруския език“ и „Славянска техническа терминология (върху материал от полски, руски и български)“, съавтор на съвместния труд  „Основните синтактични структури на съвременните славянски езици: белоруски, български, полски“.

Член е на редакциите на списанията „Południowosłowiańskie zeszyty naukowe“ (2013-2016) и „Slavica Lodziensia“ (от 2016).

Библиография 
 Wyrażanie kategorii inchoatywności w językach polskim, bułgarskim i białoruskim, Łódź 2008, ss.190.
 Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski i polski [autorzy: A. Kiklewicz, M. Korytkowska, J. Mazurkiewicz-Sułkowska, A. Zatorska, T. Ramza], red. nauk. A. Kiklewicz, M. Korytkowska, Olsztyn 2010, ss. 448.
 Słowiańska terminologia techniczna (na materiale polskim, rosyjskim i bułgarskim), Łódź 2014, ss. 304.
 Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi), część 1 [autorzy: Aleksander Kiklewicz, Małgorzata Korytkowska, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Agnieszka Zatorska], Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2019, e-ISBN 978-83-66369-03-0, ss. 396.
 Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi), część II.1 [autorzy: Aleksander Kiklewicz, Małgorzata Korytkowska, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Agnieszka Zatorska], VERBA COGITANDI, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2019, e-ISBN 978-83-66369-04-7, ss. 1410.
 Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi), część II.2 [autorzy: Aleksander Kiklewicz, Małgorzata Korytkowska, Julia Mazurkiewicz-Sułkowska, Agnieszka Zatorska], VERBA SENTIENDI, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2019, e-ISBN 978-83-66369-05-4, ss. 1341.

Източници

Външни препратки 
 Юлия Мазуркевич-Сулковска в Academia.edu

Полски езиковеди
Полски слависти
Полски българисти
Възпитаници на Лодзкия университет
Преподаватели в Лодзкия университет
Родени в Гродно